Ґміна Банковиці (пол. Gmina Bąkowice) — колишня (1934—1939 рр.) сільська ґміна Добромильського повіту Львівського воєводства Польської республіки (1918—1939) рр. Центром ґміни було село Банковіце.До 1 квітня 1932 року села, з яких згодом було утворено об'єднану ґміну Банковіце, належали до Старосамбірського повіту, а після його ліквідації — до Самбірського повіту. Перед адміністративною реформою ці села були вилучені з Самбірського повіту і включені до Добромильського повіту.

1 серпня 1934 р. було створено ґміну Банковіце в Добромильському повіті. До неї увійшли сільські громади: Банковіце, Ґродовіце, Поляна зе Сьлівніцов, Слохинє і Сушица Вєлька.У 1939 році територія ґміни була зайнята СРСР.

Примітки 

Гміни Львівського воєводства
Історія Старосамбірського району